Dit is een lijst van planetoïden 40101-40200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40101) - || 1998 QX || 19 augustus 1998 || NEAT
|-
| (40102) - || 1998 QU1|| 19 augustus 1998 || NEAT
|-
| (40103) - || 1998 QX3|| 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (40104) - || 1998 QE4|| 17 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (40105) - || 1998 QL4|| 17 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (40106) Erben || 1998 QW5|| 20 augustus 1998 || P. Pravec
|-
| (40107) - || 1998 QB7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40108) - || 1998 QU7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40109) - || 1998 QC8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40110) - || 1998 QM9|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40111) - || 1998 QK12|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40112) - || 1998 QM13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40113) - || 1998 QZ13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40114) - || 1998 QB15|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40115) - || 1998 QB19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40116) - || 1998 QD19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40117) - || 1998 QG21|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40118) - || 1998 QX22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40119) - || 1998 QB23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40120) - || 1998 QT23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40121) - || 1998 QA29|| 18 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (40122) - || 1998 QZ30|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40123) - || 1998 QC31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40124) - || 1998 QN35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40125) - || 1998 QU38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40126) - || 1998 QL40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40127) - || 1998 QD43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40128) - || 1998 QL43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40129) - || 1998 QY45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40130) - || 1998 QV47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40131) - || 1998 QJ48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40132) - || 1998 QL48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40133) Marsili || 1998 QF53|| 20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (40134) - || 1998 QO53|| 27 augustus 1998 || V. S. Casulli
|-
| (40135) - || 1998 QS53|| 26 augustus 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (40136) - || 1998 QS56|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (40137) - || 1998 QO60|| 28 augustus 1998 || L. Šarounová
|-
| (40138) - || 1998 QF63|| 30 augustus 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40139) - || 1998 QL64|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40140) - || 1998 QQ68|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40141) - || 1998 QL70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40142) - || 1998 QT70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40143) - || 1998 QW70|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40144) - || 1998 QC71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40145) - || 1998 QF71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40146) - || 1998 QR71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40147) - || 1998 QB72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40148) - || 1998 QB73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40149) - || 1998 QF74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40150) - || 1998 QF75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40151) - || 1998 QO75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40152) - || 1998 QA77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40153) - || 1998 QD79|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40154) - || 1998 QE83|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40155) - || 1998 QA84|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40156) - || 1998 QH86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40157) - || 1998 QA88|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40158) - || 1998 QP88|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40159) - || 1998 QC90|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40160) - || 1998 QL91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40161) - || 1998 QO91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40162) - || 1998 QK95|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40163) - || 1998 QC96|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (40164) - || 1998 QW99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (40165) - || 1998 QP102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (40166) - || 1998 QW102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (40167) - || 1998 QF103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (40168) - || 1998 QW104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (40169) - || 1998 QG105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (40170) - || 1998 RK || 1 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (40171) - || 1998 RS || 11 september 1998 || T. Stafford
|-
| (40172) - || 1998 RQ6|| 15 september 1998 || LONEOS
|-
| (40173) - || 1998 RE7|| 12 september 1998 || Spacewatch
|-
| (40174) - || 1998 RY12|| 14 september 1998 || Spacewatch
|-
| (40175) - || 1998 RE16|| 14 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40176) - || 1998 RH27|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40177) - || 1998 RU28|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40178) - || 1998 RU36|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40179) - || 1998 RM38|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40180) - || 1998 RR48|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40181) - || 1998 RN50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40182) - || 1998 RO55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40183) - || 1998 RP58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40184) - || 1998 RQ58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40185) - || 1998 RL60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40186) - || 1998 RN60|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40187) - || 1998 RR61|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40188) - || 1998 RQ64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40189) - || 1998 RR67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40190) - || 1998 RL74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40191) - || 1998 RM75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40192) - || 1998 RV75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40193) - || 1998 RF77|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40194) - || 1998 RG78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40195) - || 1998 RU78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40196) - || 1998 RM80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40197) - || 1998 RP80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (40198) Azarkhalatbari || 1998 SA1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (40199) - || 1998 SE1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (40200) - || 1998 SW9|| 18 september 1998 || Višnjan Observatory|}

Planetoïdenlijsten